Het Pestcore Collectief is een Nederlands collectief van memetechno-artiesten opgericht in 2022. Het collectief is ontstaan als reactie op de toenemende populariteit van commerciële memetechno-muziek en heeft als doel om de authenticiteit van het genre te behouden.

Geschiedenis

In september 2022 lekte er een mail uit van muzieklabel Cloud 9 Music waarin werd gevraagd aan producenten en dj's om memetechno-muziek te maken om mee te liften op het succes van Natte Visstick's nummer "Visstick gooi die kanker kick". Dit zorgde voor een reactie van Natte Visstick en een aantal andere memetechno-artiesten, waaronder Vieze Asbak, Offensief, Krabi, Gladde Paling en Dikke Baap.

Samen besloten zij het Pestcore Collectief op te richten om de authenticiteit van het genre te behouden en te voorkomen dat commerciële memetechno-muziek het genre zou overnemen. Het collectief heeft als doel om grappige en originele muziek te maken zonder zich te richten op commercieel succes.

Het Pestcore Collectief heeft sinds de oprichting verschillende nummers uitgebracht, waaronder "Lekkere Boterham" van Natte Visstick en "Ik trip 'm" van Natte Visstick en Dikke Baap.

Doel

Het doel van het Pestcore Collectief is om de authenticiteit van het memetechno-genre te behouden en te voorkomen dat commerciële memetechno-muziek het genre zou overnemen. Het collectief streeft ernaar om grappige en originele muziek te maken zonder zich te richten op commercieel succes. Daarnaast willen zij ook laten zien waar de authentieke memetechno-muziek vandaan komt.

Leden

Het Pestcore Collectief bestaat uit verschillende Nederlandse memetechno-artiesten, waaronder:

 Natte Visstick
 Vieze Asbak
 Offensief
 Krabi
 Gladde Paling
 Dikke Baap